Galdor Smukły – Adan, syn Hadora
 Galdor – elf z Szarych Przystani